Ykspuu kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ykspuu (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Ykspuu (ö i Norra Karelen), Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar